Plaats in Indonesië
 Kedungbanjar (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kedungbanjar (Sambeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java